Ви́лькина — женская форма фамилии Вилькин.

 Известные носительницы 
 Вилькина, Людмила Николаевна (1873—1920) — русская поэтесса и писательница, переводчица, публицист, критик.
 Вилькина, Наталья Михайловна (1945—1991) — советская актриса театра и кино, сестра А. М. Вилькина.
 Вилькина, Светлана Борисовна (род. 1960) — белорусская каратистка и тренер.